Ариб (, Arybbas) може да се отнася за:

 Ариб, цар на молосите в Епир, средата на 4 век пр.н.е.
 Ариб (войник) († 331 пр.н.е.), телохранител на Александър Велики